Arie Smit (politicus) (1845-1935), Nederlands scheepsbouwer en politicus
Arie Smit (schilder) (1916-2016), Nederlands schilder
Arie Smit (voetballer), (1974), Nederlands voetballer